«Ходячие трупы» () — американский фильм ужасов 2002 года режиссёра Чака Боумана.

Сюжет 
Ученик Джефф является странным парнем, находящим свой интерес в кельтских ритуалах и эстетике смерти. В качестве школьного проекта на лето он получает задание снять документальный фильм, но вместо этого создаёт кровавый любительский фильм ужасов. В ходе просмотра фильма Джефф был осмеян как учениками, так и преподавателями, после чего он пообещал всех убить, назвав обидчиков «ходячими трупами». Немногим позже Джефф, соревнуясь в скорости на автомобилях вместе с Диланом, срывается со скалы, а его машина взрывается.

Спустя год после происшествия начинают происходить кровавые и жестокие убийства. Бывшая подруга Джеффа Зара утверждает, что это дух погибшего мстит за свою обиду. Проведённый спиритический сеанс с вызовом духа Джеффа также подтвердил предположения Зары. Теперь Джефф должен убить всех своих обидчиков, а на месте убийства прошлой жертвы он оставляет изображение следующей.

В главных ролях 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы о мести
Молодёжные фильмы
Молодёжные фильмы ужасов США
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях